LTE er en flertydig forkortelse:

 LTE − Long Term Evolution, en standard indenfor mobiltelefoni og mobilt bredbånd
 London Tests of English − et tidligere navn for PTE General som er en engelskeksamenstest
 London Transport Executive − organisationen bag offentlig transport i Greater London, fra 1948–1962
 LTE International Airways − tidligere spansk flyselskab
 Liquid Tension Experiment -- Progressivt 90'er-rockband, der har stort sammenfald af medllemmer med Dream Theater